Atari Interativa é um nome usado por vários grupos e empresas distintas desde meados da década de 1990. Em 1996, era o nome da divisão de publicação de PC da Atari Corporação, trazendo jogos como o Tempest 2000 do Atari Jaguár para a plataforma de Computador. De 1998 a 2001, Atari Interativa S.A. era o nome da entidade corporativa que detinha as propriedades da Atari adquiridas da JTS pela Hasbro em 1998 e funcionava como a subsidiária de publicação retro da Hasbro Interativa. Atualmente é o nome de uma subsidiária integral da Atari S.A. (anteriormente Infogrâmes), que é a atual proprietária da marca Atari e de várias outras propriedades anteriormente pertencentes à Hasbro Interativa. A atual Atari Interativa foi formada em 2001, quando a IESA adquiriu a Hasbro Interativa e passou a renomeá-la para Infogrâmes Interativa. Em 2003, a IESA então mudou o nome da empresa inteiramente para Atari Interativa S.A. como parte de sua reorganização mundial para focar no uso da marca Atari.

Divisão da Corporação Atari 
Em 2 de janeiro de 1996, no Inverno do Show de Consumo de Eletrónicos, a Atari Corporação anunciou formalmente a formação da Atari Interativa para "atender ao mercado mundial de Computadores". Planejando lançar inicialmente com quatro títulos, Tempeste 2000, Highlander: The Last of the MacLeods, Baldies e FlipOut!, outros lançamentos incluiriam Missile Command 3D, Return to Crystal Castles, Rocky Interactive Horror Show e Virtual War. Em 12 de fevereiro, no entanto, a Atari Corporação estava anunciando uma fusão planejada com a fabricante de drives JT Lojas S.A., que não tinha interesse em competir de forma alguma nos mercados de videojogo ou computador. A Atari Corporação suspendeu seus negócios, demitiu cerca de 80% de sua equipe e supostamente começou a liquidar seus ativos - o que incluiu o fechamento da divisão recém-formada da Atari Interativa. A fusão Atari/JT Lojas entrou oficialmente em vigor em 30 de julho de 1996.

Subsidiária da Hasbro Interativa 
Em 23 de fevereiro de 1998, a JT Lojas vendeu todas as propriedades de sua divisão Atari para a Hiáte Onze Corporação, uma subsidiária integral da Hasbro Interativa, da Hasbro, criada em Delauáre para o propósito da compra. A Hasbro então renomeou Hiáte Onze para Atari Interativa em maio de 1998 e usaria a marca Atari para publicar títulos de recriação com tema retrô. No dia 21 daquele mês, a Hasbro anunciou que um remake do Centipéde seria lançado para Computador e PlayStation Um. Ao longo de 1999 e 2000, jogos como The Next Tetris, Missile Command, Pong: The Next Level, Q * Bert, Glover, Nerf Arena Blast e Breakout seriam lançados sob a marca Atari.

Subsidiária da Infogrâmes 
Em 2001, a Hasbro vendeu a Hasbro Interativa e suas subsidiárias para a editora francesa Infogrâmes Entretenimento SA (IESA). A IESA então o renomeou para Infogrâmes Interactive S.A. Em 7 de maio de 2003, a IESA reorganizou oficialmente suas subsidiárias em nomes da marca Atari, o que incluiu a renomeação de Infogrâmes Interativa, Inc. para Atari Interativa S.A.

Em 2003, a subsidiária da Infogrâmes nos Estados Unidos, Infogrâmes S.A. licenciou o nome e o logotipo da Atari da Atari Interativa e mudou seu nome para Atari Interativa S.A. usando-o para desenvolver, publicar e distribuir jogos para todos os principais consoles de videogame e computadores pessoais sob a marca Atari.

Em 21 de janeiro de 2013, a Atari S.A. e a Atari Interativa S.A. (coletivamente, as "Companhias S.A.") entraram com petições de remissão nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque. Todas as três Ataris saíram da falência um ano depois e da entrada na indústria de jogos de cassino social com o Atari Cassino. Frederique Chesenais, que agora dirige as três empresas, afirmou que todas as suas operações consistem em uma equipe de 10 pessoas.

Ver também 
 História dos videojogos

Ligações externas 
 Website oficial

Empresas de jogos eletrônicos dos Estados Unidos
Publicadoras de jogos eletrônicos
Desenvolvedoras de jogos eletrônicos
Atari